Los terios (Theria) (del griego θηρίον [thɛː'rion]) son una subclase de mamíferos que se caracterizan porque, a diferencia de los prototerios, el embrión no se desarrolla en el interior de un huevo, sino en el interior del útero materno. Comprende los marsupiales y los placentarios. Aparecieron durante el Cretácico, hace unos 120 millones de años.

Características 
Los terios dan a luz a los jóvenes vivos sin usar un huevo. Esto es posible gracias a unas proteínas clave llamadas sincitinas, que permiten intercambios entre la madre y su descendencia a través de una placenta, la cual es rudimentaria en los marsupiales. Los estudios genéticos han mostrado el origen viral de las sincitinas a través del proceso de endogenización. Las sincitinas  juegan un papel muy importante en la formación de la capa sincitiotrofoblástica de la placenta generada por la fusión de las células trofoblásticas. 

Otra característica de los terios es que han perdido el hueso coracoides, a diferencia de  sus primos monotremas.

Las orejas externas o pinna son también un rasgo distintivo y exclusivo de los terios.

Evolución 
El fósil de terio más a antiguo conocido es Juramaia, del Jurásico medio de China. Sin embargo, los datos moleculares sugieren que los terios pueden haberse originado incluso antes, durante el Jurásico Temprano

Subclados 
 Trituberculata † 
 Metatheria (incluye los marsupiales)
 Eutheria (incluye los placentarios)

Árbol filogenético 

Un cladograma resumido:

 --o Subclase Theria (Parker & Haswell, 1897) 
   |-- Género Aethomylos Novacek, 1976 (†) 
   |-- Género Anisorhizus Ameghino, 1902 (†)
   |-- Género Dakotadens Eaton, 1993 (†) 
   |-- Género Falepetrus Clemens & Lillegraven, 1986 (†) 
   |-- Género Kasserinotherium Crochet, 1986 (†) 
   |-- Género Paleomolops Cifelli, 1994 (†) 
   |-- Género Tetraprothomo Ameghino, 1907 (†) 
   |-- Género Tribotherium Sigogneau-Russell, 1991 (†) 
   |-- Género Zygiocuspis Cifelli, 1990 (†) 
   |-- subfamilia Russellmyinae Estravis, 1990 (†) 
   |-- Familia Endotheriidae Shikama, 1947 (†) 
   |-- Familia Holoclemensiidae Aplin & Archer, 1987 (†) 
   |-- Familia Kermackiidae Butler, 1978 (†) 
   |-- Familia Pappotheriidae Slaughter, 1965 (†) 
   |-- Familia Picopsidae Fox, 1980 (†) 
   |-- Familia Plicatodontidae Ameghino, 1904 (†) 
   |-- Familia Potamotelsidae Nessov, 1987 (†) 
   |-o Orden Asiadelphia Trofimov & Szalay, 1993 (†) 
   |-o Orden Deltatheroida Kielan-Jaworowska, 1982 (†) 
   |-o Cohorte Marsupialia (Illiger, 1811) 
   `-o Cohorte Placentalia (Owen, 1837)

Véase también 
 Taxonomía de los mamíferos
 Theriiformes
 Dryolestoideos
 Teriología

Referencias

Enlaces externos